Addio alle armi – romanzo semi – biografico di Ernest Hemingway del 1929
Addio alle armi (A Farewell to Arms) – film di Frank Borzage (1932) tratto dal romanzo omonimo, con Gary Cooper che ottenne 4 nomination al premio oscar
Addio alle armi (A Farewell to Arms) – film di Charles Vidor (1957) remake della pellicola del 1932
Addio alle armi – canzone di Mario Venuti (2006)